Rampart peut faire référence à :

 Rampart, jeu vidéo
 Rampart, film américain sorti en 2011
 Rampart, localité d'Alaska
 Rampart Street, rue de la Nouvelle Orleans
 Ramparts, revue politique américaine

Voir aussi